Слім () — прізвище.

 Вільям Слім
 Меджик Слім
 Карлос Слім
 Лайтнін Слім
 Санніленд Слім
 Кароліна Слім
 Мемфіс Слім

Інше 
 Слайм (іграшка)